boerderij
 hoeve (oppervlaktemaat), een oude oppervlaktemaat
 Hoeve (Beuningen), een buurtschap in de gemeente Beuningen (Gelderland)
 Hoeve (Lingewaard), een buurtschap in Huissen in de gemeente Lingewaard (Gelderland)
 Hoeve (Valkenswaard), een buurtschap in de gemeente Valkenswaard (Noord-Brabant)
 Hoeve (Zondereigen), een voormalige boerderij in de gemeente Baarle-Hertog (Antwerpen)

Zie ook
 Hoeven, een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Halderberge